Обратная мицелла (обращенная мицелла, ) — мицелла, в которой гидрофильные группы формируют ядро, а гидрофобные — внешнюю оболочку. Обратная мицелла образуется молекулами поверхностно-активных веществ если дисперсионной средой является неполярный органический растворитель. Не являются ковалентно связанными макромолекулярными системами, а состоят из большого числа отдельных молекул. Существуют только в растворах, что не позволяет выполнить рентгеноструктурный анализ или использовать в изучении методы с участием микроскопии высокого разрешения.

Обратные мицеллы можно рассматривать как реакторы нанометрового размера, в каждом из которых на одну мицеллу приходится одна молекула фермента.

Применяются для стабилизации ферментов путём введения дополнительных сшивок функциональных групп, присутствующих на поверхности белка, потому что в системе обратных мицелл, в отличие от гомогенных систем, не возникают межбелковые сшивки.

Примечания

Литература

Ссылки 

Коллоидная химия
Супрамолекулярная химия